День всепрощения:

 в иудаизме Йом-Киппур (10-й день месяца тишрей), самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов (сентябрь/октябрь);
 в христианстве Прощёное воскресенье (седьмое воскресенье перед Пасхой), когда все исламцы просят друг у друга прощения (февраль).